Шейнин, Алексей:

 Шейнин, Алексей Викторович (род. 1963) — советский кинооператор.
 Шейнин, Алексей Игоревич (род. 1947) — советский и российский актёр.